Тола () — албанская фамилия. Известные носители:

 Тола, Кейси (род. 1992) — албанская певица.
 Тола, Эрён (род. 1986) — албанский горнолыжник.